Porthos (musketier), een van de De drie musketiers uit het boek van Alexandre Dumas
Porthos (Star Trek), de hond van kapitein Jonathan Archer in Star Trek Enterprise
Porthos (gebouw), een gebouw in Eindhoven dat deel uitmaakt van het project "De drie musketiers" 
Porthos (CO2-opslag) (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage), een project voor ondergrondse CO2-opslag) op de Noordzee